Lambot est le patronyme de:
 Émile Lambot (1869 - 1940), architecte belge ;
 Firmin Lambot (1886 - 1964), coureur cycliste belge ;
 Isobel Lambot (1926 - 2001), auteur britannique de roman policier, de roman d'amour et de récits historiques sentimentaux ;
 Joseph Lambot (1814 - 1887), ingénieur français.